Antti Niemi (1972-), ancien gardien de but finlandais de football.
 Antti-Jussi Niemi (né en 1977), joueur finlandais de hockey sur glace.
 Antti Niemi (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace.
 Antti Niemi, professeur d'université finlandais